Smolnik ist ein Ortsname:

 Smolnik (Bulgarien), Gemeinde in Bulgarien

Orte in Polen:
 Smolnik (Świętajno), Ort im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Theerbude, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Smólnik, bis 2012 Smolnik, Ort der Gmina Krzymów, Powiat Koniński, Woiwodschaft Großpolen
 Smolnik, Ort der Gmina Komańcza, Powiat Sanocki, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Smolnik (Lutowiska), Ort im Powiat Bieszczadzki, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Smolnik (Leśna), Ort der Gmina Leśna (Marklissa), Powiat Lubański, Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1945: Schadewalde, Kreis Lauban, Schlesien
 Smolnik, Weiler der Gmina Kaliska (bis 1919: Dreidorf), Powiat Starogardzki, Woiwodschaft Pommern

Smolnik ist der Familienname folgender Personen:
 Regina Smolnik (* 1961), deutsche Prähistorikerin, Landesarchäologin von Sachsen 
 Stefan Smolnik (* 1970), deutscher Informatiker

Siehe auch: Smólnik, Smolník (Begriffsklärung)